Aweil West County är en kommun i Sydsudan.   Den ligger i delstaten Northern Bahr el Ghazal, i den nordvästra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Juba.

Omgivningarna runt Aweil West County är huvudsakligen savann. Runt Aweil West County är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Northern Bahr el Ghazal